Энн Хоуп Джарен (род. 27 сентября 1969 года) — американский геохимик, геобиолог Университета Осло в Норвегии. Известна своей работой по  анализу стабильных изотопов  ископаемых лесов, относящихся к эоцену. Обладатель престижных наград, в том числе медали Джеймса Б. Макелвейна Американского геофизического союза. 

Книга Джарен «Lab Girl» (2016) получила известность, как синтез мемуаров и научно-популярной литературы.

Биография

Ранние годы 
Родилась в Остине, штат Миннесота, 27 сентября 1969 года. Ее отец преподавал научные дисциплины в местном колледже. В 1991 году с отличием закончила бакалавриат по геологии в Университете Миннесоты.

Научная карьера 
В 1996 году получила степень доктора философии в области почвоведения в Калифорнийском университете в Беркли. Докторская диссертация Джарен посвящена изучению образования биоминералов в растениях методом стабильных изотопов. С 1996 по 1999 год была доцентом в Технологическом институте Джорджии, затем перешла в Университет Джона Хопкинса, где работала до 2008 года. В Georgia Tech Джарен провела новаторские исследования палеоатмосфер с использованием окаменелых растений и обнаружила второе событие высвобождения гидрата метана, которое произошло 117 миллионов лет назад. По программе Фулбрайта провела год в Университете Копенгагена, изучая методы анализа ДНК. 

Работая в университете Джона Хопкинса, Джарен привлекла внимание прессы своими работами по изучению ископаемых лесов острова Аксель Хейберг. Эти исследования позволили оценить состояние окружающей среды на острове 45 миллионов лет назад  .  Джарен также впервые выделила и провела анализ ДНК, обнаруженной в палеозоле, и первые открытла наличие стабильных изотопов, существующих в ДНК многоклеточных организмов. 

С 1 сентября 2016 года Джарен является профессором Уилсона в Центре эволюции и динамики Земли Университета Осло, где она изучает химические связи с окружающей средой как живых, так и ископаемых организмов .

Почести и награды 
Джарен трижды становилась лауреатом награды Фулбрайта: в 1992 году за геологическую работу, проводимую в Норвегии, в 2003 году за экологические исследования Дании и в 2010 году за арктические исследования в Норвегии. В 2001 году Джарен получила медаль Доната, присуждаемую Геологическим обществом Америки. В 2005 году она была награждена медалью Macelwane, став первой женщиной, выигравшей как медаль Macelwane, так и медаль Donath . В 2006 году журнал Popular Science включил Джарен в список ученых «Brilliant 10».  В 2016 году журнал Time включил Джарен в список 100 наиболее влиятельных людей в мире. В 2018 году Джарен был награждена медалью Австралийского общества медицинских исследований. В 2018 году она была избрана в Норвежскую академию наук и литературы .

Общественная деятельность 

Джарен неоднократно писала на тему сексуальных домогательствах в отношении женщин в науке. Она рекомендует людям устанавливать четкие профессиональные границы и тщательно документировать происходящее, начиная с первого случая преследования.

Библиография

Примечания

Комментарии

Сноски 

 

Стипендиаты Фулбрайта
Геологи XX века
Химики XXI века
Химики XX века
Биологи XXI века
Википедия:Биографии современников
Родившиеся в 1969 году
Геохимики США
Геобиологи
Выпускники Колледжа природных ресурсов Калифорнийского университета в Беркли
Выпускники Калифорнийского университета в Беркли
Преподаватели Технологического института Джорджии